McRae désigne notamment :

Patronymes 

 Carmen McRae (1920-1994), chanteuse de jazz américaine.
 Colin McRae (1968-2007), pilote de rallye écossais.
Colin McRae Rally (1998), jeu vidéo de course de rallye automobile.
 Colin McRae: Dirt (2007), jeu vidéo de course de rallye automobile.
 Frank McRae (1944-2021), acteur américain.
 Graham McRae (1940-2021), pilote automobile néo-zélandais.
James McRae (1987-), rameur d'aviron australien.
 
Lee McRae (1966-) athlète américain.
Lucy McRae (1979-), artiste britanno-australienne.
 Mo McRae (1982-), acteur américain.
 Tate McRae (2003-), chanteuse canadienne
 Tom McRae, musicien britannique.
 William-Chann McRae (1971-), ancien coureur cycliste américain.

Toponymes

McRae, ville située en Arkansas
 McRae, ville située en Géorgie

La rivière McRae, cours d’eau de l’Île du Sud.

Voir aussi 
McRae est une variante de MacRae.